И́зели () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Изели, Рене (род. 1992) — швейцарский кёрлингист.
 Изели, Рольф — швейцарский кёрлингист и тренер.